Hippopotamus bezeichnet: 

 die Gattung Hippopotamus aus der Familie der Flusspferde (Hippopotamidae) mit dem Flusspferd (Hippopotamus amphibius) als einzige gegenwärtige Art; teilweise auch als Kurzform für das Flusspferd genutzt
 eine Eröffnung im Schachspiel, siehe Hippopotamus-Eröffnung